Stato di conservazione – in biologia lo stato di una specie
Stato di conservazione – in ecologia lo stato di una ecoregione
Stato di conservazione – in archeologia e in storia dell'arte indica lo stato in cui un manufatto o un'opera d'arte è giunto fino a noi
stato di conservazione – Analogamente nella numismatica indica le condizioni di usura di una moneta o di una banconota